Józef Kowalski (1785–1861) – lekarz
 Józef Kowalski (1801–1883) – kapitan, kartograf
 Józef Kowalski – błogosławiony Kościoła katolickiego
 Józef Kowalski – polski generał
 Józef Kowalski – poseł na Sejm PRL IX kadencji
 Józef Kowalski – polski weteran wojny polsko-bolszewickiej, znany z długowieczności (1900–2013)
 Józef Wierusz-Kowalski – polski fizyk i dyplomata
 Józef Kowalski – działacz komunistyczny, publicysta, historyk ruchu komunistycznego
 Józef Kowalski – „V komendant” WiN, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
 Józef Kowalski – poseł na sejm w latach 1923–1927